Le terme Swaggin peut se référer à:

Toponymes
Grande rivière Swaggin, un affluent de la rivière L'Assomption, coulant dans le parc national du Mont-Tremblant et dans la municipalité de Saint-Côme, dans la MRC de Matawinie, dans Lanaudière, au Québec, au Canada.
Petite rivière Swaggin, un affluent de la rivière Swaggin, coulant dans le Parc national du Mont-Tremblant et dans la municipalité de Saint-Côme, dans la MRC de Matawinie, dans Lanaudière, au Québec, au Canada.